Victoria Cougars ist der Name folgender Eishockeyfranchises:

 Victoria Cougars (PCHA), das der Pacific Coast Hockey Association und der Western Canada Hockey League zugehörige Franchise 
 Victoria Cougars (PCHL), das der Pacific Coast Hockey League und der Western Hockey League zugehörige Franchise 
 Victoria Cougars (WHL), das der Western Hockey League zugehörige Franchise 
 Victoria Cougars, das der British Columbia Junior Hockey League zugehörige Franchise